Osoby
 Knut Baade (1808–1879) – norweski malarz
 Walter Baade (1893–1960) – niemiecki astronom
 Ernst-Günther Baade (1897–1945) – niemiecki generał

 Lotnictwo
 Baade 152 – niemiecki samolot pasażerski

 Astronomia
 Vallis Baade – dolina księżycowa
 (1501) Baade – planetoida